Kalkgrasland (biotoop), een landschapstype bepaald door een schrale, droge en kalkrijke bodem;
 Klasse van de kalkgraslanden, een klasse van plantengemeenschappen die in een dergelijk biotoop voorkomt;
 Kalkgrasland (associatie), een associatie uit deze klasse die in België en Nederland vertegenwoordigd is;
 Kalkgrasland (natuurdoeltype), een natuurdoeltype gebruikt in Nederland;
 Kalkgrasland (BWK), een karteringseenheid in de Belgische Biologische Waarderingskaart (BWK).